Ženská čtyřhra ve Wimbledonu 2022 probíhala v závěru června a první polovině července 2022. Do londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byl tchajwansko-belgický pár Sie Su-wej a Elise Mertensová, jehož členky nestartovaly společně. Trojnásobná šampionka Sie, která ovládla dva předchozí ročníky, do Londýna nepřicestovala. Světová jednička Mertensová vytvořila nejvýše nasazenou dvojici s Čang Šuaj, s níž skončila jako poražená finalistka.

Trojnásobná poražená finalistka z let 2008, 2009 a 2011, Australanka Samantha Stosurová, potřetí usilovala o zkompletování kariérního grandslamu. V páru s Latishou Chanovou však dohrála již v úvodním kole. 

Ročník se zákazem účasti ruských a běloruských tenistů a bez přidělení žebříčkových bodů vyhrál druhý nasazený pár Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, který ve finále za 66 minut zdolal belgicko-čínské turnajové jedničky Elise Mertensovou s Čang Šuaj poměrem 6–2 a 6–4. Jednalo se o první wimbledonské finále dvou nejvýše nasazených párů od roku 2015. České tenistky navázaly na wimbledonskou trofej z roku 2018. Z All England Clubu odjížděly s celkovou zápasovou bilancí 17–3. Obě získaly pátý titul z grandslamové čtyřhry, když vyjma Wimbledonu 2018 v minulosti dvakrát triumfovaly na French Open a také na lednovém Australian Open 2022. Po něm zasáhly už jen do únorového Qatar Open 2022, kde Krejčíková skrečovala kvůli zraněnému lokti. Následně absentovala až do konce května. Z Roland Garros 2022 se musely odhlásit pro pozitivní covidový test Krejčíkové. V probíhající sezóně tak zůstávaly na majorech neporaženy. Společně zvítězily na dvanáctém turnaji. Na okruhu WTA Tour Krejčíková vybojovala třináctý deblový titul a pro Siniakovou to bylo osmnácté takové turnajové vítězství. 

Krejčíková a Siniaková se staly šestou dvojicí otevřené éry, která vyhrála alespoň pět trofejí na turnajích velké čtyřky. Zařadily se tím po bok Navrátilové se Shriverovou (20 titulů), Zverevové s Fernándezovou (14), sester Williamsových (14), Ruanové Pascualové se Suárezovou (8) a Šafářové s Mattekovou-Sandsovou (5). Wimbledon ovládly jako druhý český pár podruhé, po triumfech Novotné se Sukovou z let 1989 a 1990. Právě za nimi figurovaly na 3. a 4. příčce v žebříčku deblových grandslamových trofejí českých tenistek, když Novotná jich vyhrála dvanáct a Suková devět. 

Mertensová se Šuaj obnovila spolupráci po třech letech na generálce Classic Birmingham 2022, jejich prvním odehraném turnaji od travnatého Mallorca Open 2019, když dlouhodobé spoluhráčky Belgičanky, Ruska Kuděrmetovová ani Běloruska Sabalenková, nesměly ve Velké Británii startovat.

Nasazené páry

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ženská čtyřhra